Alvorada d'Oeste (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Alvorada d'Oeste (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rondônia